El Balç és una masia situada al municipi de Balsareny, a la comarca catalana del Bages.

Masies de Balsareny